Containment (von englisch containment für „Eindämmung“ oder „Zusammenhalten“) bezeichnet:

 in der Informatik eine Ansammlung, siehe Aggregation (Informatik)
 eine Sicherheitseinrichtung in Kernkraftwerken, siehe Sicherheitsbehälter
 einen Teil der Truman-Doktrin gegen die Ausbreitung des Kommunismus: Containment-Politik
 ein Therapieprinzip bei der Kinderkrankheit Morbus Perthes
 das Verdichter- und Turbinengehäuse eines Flugzeug-Strahltriebwerks, siehe Strahltriebwerk#Gehäuse
 die Abschottung eines Herstellungsprozesses oder gefährlichen Ortes, z. B. zum Mitarbeiterschutz, siehe Einhausung 

Containment ist der Titel folgender Werke:

 Containment (Film), britischer Thriller von Neil Mcenery-West (2015)
 Containment – Eine Stadt hofft auf Rettung, eine US-amerikanische Fernsehserie (2016)